Indeks slobode medija je procjena slobode medija u gotovo svim zemljama svijeta. Indeks sastavlja nevladina organizacija Reporteri bez granica na temelju upitnika s 43 pitanja koja postavlja svojim 15 partnerskim organizacijama (organizacije koje rade diljem svijeta za promicanje slobode medija), i 140 dopisnika postojeće mreže novinara, znanstvenika, pravnika i aktivista za ljudskih prava. 

Pitanja su između ostalog, jesu li novinari nezakonito uhićeni (npr. bez uhidbenog naloga, zadržavani pretjerano u policijskom pritvoru bez suđenje), fizički zlostavljani ili oteti, zastrašivani ili izloženi prijetnjama. 

Bave se pitanjima je li državna televizije, tiskani mediji ili Internet usluge monopolizirani, i jesu li su cenzurirani.

Prema mišljenju i podatcima novinara i drugih ispitanika u Hrvatskoj, stanje u Hrvatskoj je sljedeće:

Vanjske poveznice 
 Reporter ohne Grenzen: Rangliste der Pressefreiheit 2010 Popis]

Izvori 

Pokret za slobodu medija

ja:国境なき記者団#世界報道自由ランキング